Il singolare del torneo di tennis Flea Market Cup Busan Challenger Tennis 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ivo Minář che ha battuto in finale Viktor Troicki 7-62, 68-7, 6-3.

Teste di serie 

 Hyung-Taik Lee (secondo turno)
 Peter Luczak (primo turno)
 Lu Yen-Hsun (primo turno)
 Dudi Sela (secondo turno)

 Florent Serra (quarti di finale)
 Assente
 Bobby Reynolds (primo turno)
 Jurij Ščukin (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Flea Market Cup Busan Challenger Tennis 2007